Шахтёр — человек, добывающий полезные ископаемые из недр земной коры. Обобщающее название.

Характеристика 
Они работают в шахтах или разрезах. Существуют так называемые основные и вспомогательные профессии шахтёров:
 Основные: горнорабочий очистного забоя (ГРОЗ) (забойщик), проходчик, машинист горных выемочных машин (МГВМ);
 Вспомогательные: инспектор горно-технический, инженер по охране труда, диспетчер, горномонтажник подземный (правильно — горнорабочий по ремонту и монтажу горных выработок (ГРГВ) — в просторечии — «крепильщик»), горнорабочий подземный (ГРП), машинист подземных установок (МПУ), электрослесарь подземный, мастер-взрывник, стволовой, раздатчик взрывчатых материалов, коногон (устаревш.) и другие.

Обучение 
Люди, которые хотят работать шахтёрами — как правило заканчивают специальные учебные заведения — колледжи и техникумы, специальные курсы, где они обучаются в течение от одного месяца до шести лет (инженерно-технические работники на вечерних отделениях ВУЗов).

Организация труда 
В Российской Федерации — России шахтёрская смена длится шесть (за полярным кругом) — восемь часов (РБ- семь часов). Но иногда работодатель (часто незаконно) увеличивает смену до двенадцати часов. Те, кто работает под землёй, имеют льготный подземный стаж (к примеру, шахтёр в России, за полярным кругом выходит на пенсию в 45 лет). В бригаде могут работать несколько звеньев шахтёров (четыре добычные, одна ремонтная). Некоторые шахтёрские бригады, работая на участке, могут в течение года добыть более миллиона тонн руды. 21 октября 1935 года Международная организация труда приняла постановление запрете работы под землёй женщин и подростков. На шахтах работают в основном совершеннолетние мужчины. В годы Великой Отечественной войны и ранее на шахтах работали подростки. Шахтёры, приходя и уходя, как правило, переодеваются. Одежда шахтёра обязательно состоит из специальной каски, фонаря (в России — на поясе (на арго — «свет») в РБ-на поясе лампа), специальной обуви и одежды, самоспасателя (устройство, используемое в условиях возможного недостатка кислорода — во время пожаров, взрывов метана и/или угольной пыли, и нарушении подачи воздуха в шахту).

Значение профессии 
Хотя профессия шахтёра опасна и трудна, она очень важна для экономического развития, потому что она даёт сырьё для производства для всех отраслей промышленности. Шахтёров обучают очень тщательно, чтобы они знали технику безопасности, были в состоянии выжить после аварии, а также могли добиться более высоких экономических показателей. В мире существуют целые шахтёрские посёлки и города, где более чем половина населения работает на шахтах. В СССР более 400 шахтёров удостоены звания Героя Социалистического Труда. Большая часть шахтёров для защиты своих трудовых прав объединены в профсоюзы, наиболее известные из которых — Росуглепроф и Независимый профсоюз горняков.

Проблемы профессии 
Как отмечает руководитель Ростехнадзора Николай Кутьин, называя аварию на шахте «Ульяновская» с гибелью более ста человек примером сознательного нарушения техники безопасности, отвечая на вопрос «О чём собственники думали?»: «...про собственников как раз понятно. Что касается работников, то тут во многом проблема в их убеждениях: «Гора своих всё равно возьмёт, всё равно на миллион тонн угля будет какое-то количество погибших». Это настолько уже укоренилось в головах людей, что многие гордятся своей профессией также и из-за того, что она связана с высоким риском. При этом Кутьин признаёт, что шахты опасны: «Там много факторов, которые человек не может проконтролировать. Неожиданные метанопроявления, горные удары. Мы пытаемся как-то это нивелировать оборудованием, квалификацией сотрудников. Но природные факторы остаются.».

Профессиональные заболевания 
В структуре профессиональной заболеваемости шахтёров по диагнозам одно из первых мест занимают заболевания, вызванные влиянием промышленных аэрозолей (пневмокониозы (силикоз, антракоз), хронические и пылевые бронхиты, кониотуберкулезы)), потом, бурсит, далее — заболевания, связанные с физическими перегрузками и перегрузками органов и систем организма (радикулопатия), затем — заболевания, вызванные действием физических факторов (вибрационная болезнь, катаракта), Лёгочное сердце.

Несмотря на повсеместную механизацию и автоматизацию труда, шахтёрский труд остаётся одним из самых тяжёлых.

Социальная защита 
Как правило шахтёры России за свой труд получают низкую зарплату, кроме того в случае гибели на производстве Государство и угольная компания выплачивают компенсацию. В случае травм, компании, как зачастую обвиняют работника в нарушении Техники Безопасности, и отказывают ему в компенсации. В России, в случае если шахтёр получает профзаболевание, например силикоз, то его лечат в специализированных лечебных учреждениях. В Кемеровской области есть специальный центр здоровья шахтёров Минэнерго России.

Политическая активность 
В 1989 в СССР прошла серия забастовок на предприятиях угольной отрасли. В 1998 году шахтёры Кузбасса на несколько недель перекрыли железнодорожные пути.

В культуре 
Профессии шахтёра посвящены различные книги, фильмы и песни.

Фильмы 
 Большая жизнь
 Большая жизнь. Вторая серия
 Восемь дней надежды
 Гордость
 Дело — труба
 Донецкие шахтёры
 Жерминаль
 Западня
 Зеркало для героя
 Знамя Кривого Рога
 Как зелена была моя долина
 Мой кровавый Валентин
 Молли Магуайерс
 Мэтуон
 Последний забой
 Случай на шахте восемь
 Смена начинается в шесть
 Смерть рабочего
 События на руднике Марусиа
 Соль земли
 Цветок на камне
 Человек с будущим
 Шахтёры

Книги 
 Книги о шахтерах
 Эмиль Золя. Жерминаль
 Эптон Синклер. Король-уголь
 Арчибальд Кронин. Звёзды смотрят вниз
 Торнтон Уайлдер. День восьмой
 Святослава Рыбас. Зеркало для героя
 Владислав Титов. Всем смертям назло
 Владислав Титов. Проходчики
 Владимир Зоря. Мёртвая петля
 Павло Бурлак. Там, на шахте угольной…
 Александр Плетнев. Шахта
 Мустафин Габиден. Караганда
 Книги о горноспасателях
 Владимир Мухин. Внезапный выброс
 Владимир Мухин. Ни жизни самой
 Владимир Мухин. Поднадзорный Черницын

Песни 
 Спят курганы тёмные
 Николай Расторгуев — Последнее письмо шахтёра.
 Анита Цой — Уголёк.
 Абашевская (музыка И. Демарина, слова Н. Зиновьева — исполняет И. Демарин)
 Боевая шахтёрская (музыка Д. Васильева-Буглая, слова П. Беспощадного — исполняет Ансамбль песни и пляски при ВЦСПС)
 Донбасский вальс (музыка А. Холминова, слова И. Кобзева — исполняют Э. Беляева и М. Магомаев)
 Песня о Донбассе (музыка Н. Богословского, слова Н. Доризо — исполняют В. Макаров (1) Н. Богословский (2))
 Сияет лампочка шахтёра — (музыка: Н. Богословского, слова: М. Матусовского — исполняет Н. Соловьёв)
 Старинная шахтёрская (музыка Т. Хренникова, слова Е. Долматовского — исполняет В. Бунчиков)
 Чёрное золото (слова и музыка В. Высоцкого — исп. В. Высоцкий)
 Шахтёрский характер (музыка Я. Френкеля, слова М. Матусовского — исполняет Я. Френкель)
 Песня о людях героических профессий (группа ДДТ)
 Gluck auf, der Steiger kommt (Heino)

См. также 

 Шахтёрский узел
 Горное дело
 День шахтёра
 Горняк
 Шахта
 Проспект Шахтёров
 Минёр

Примечания

Ссылки 
 MiningWiki — шахтёрская энциклопедия.
 Горное дело — форум шахтёров и горняков. 
 Росуглепроф 
 Росинформуголь 

Горняцкие профессии